La Valle kan syfta på:

Geografi

Italien 

 La Valle (dal), Abruzzo, 
 La Valle, Sydtyrolen, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 
 La Valle, Frosinone, ort, Lazio, Provincia di Frosinone,

USA 

 La Valle, Wisconsin, ort, Wisconsin, Sauk County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar